Николай Брандт:
 Брандт, Николай Борисович (1923—2015) — выдающийся российский физик, специалист в области физики твёрдого тела и сверхпроводимости.
 Брандт, Николай Николаевич (1917—1975) — русский советский живописец, член Ленинградского Союза художников.